Saint-Godard ou Saint-Gothard est le nom de plusieurs églises, notamment :

En Belgique 
 Église Saint-Godard de Bekkerzeel

En France 
 Église Saint-Godard de Rouen

En Allemagne 
 Église Saint-Gothard de Hildesheim